jarzyna – części roślin okopowych, które mogą być spożywane w stanie surowym i wyrastają podczas jednego okresu wegetacyjnego. 
 jarzyna – włoszczyzna
 Grzegorz Jarzyna – polski reżyser teatralny i telewizyjny
 Franciszek Jarzyna (1911–1999) – dziennikarz i działacz społeczno-kulturalny
 Jarzyna – pseudonim koszykarki Marzeny Głaszcz

Zobacz też:
 rośliny jare
 jeżyna – roślina z jadalnymi owocami